Klangforum steht für
 Klangforum Wien
 Junges Klangforum Mitte Europa